Супергърл () е американски сериал, базиран на комиксовата героиня на компанията ДиСи.

Това е списъкът с епизоди на сериала.

Общ преглед

Епизоди

Сезон 1 (2015 – 16)

Сезон 2 (2016 – 17)

Сезон 3 (2017 – 18)

Сезон 4 (2018 – 19)

Сезон 5 (2019 – 20)

Сезон 6 (2021) 

Списъци с епизоди на екшън сериали
Списъци с епизоди на научнофантастични сериали